Whittleia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Tutt 1900. Whittleia ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Whittleia